Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Wuhan Open 2015 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl pár Martina Hingisová a Flavia Pennettaová, jehož členky nestartovaly společně. Pennettaová do turnaje nezasáhla a spoluhráčkou Hingisové se stala Mirzaová.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který ve finále zdolal rumunskou dvojici Irina-Camelia Beguová a Monica Niculescuová výsledkem 6–2 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů.

Hingisová na okruhu WTA Tour vybojovala čtyřicátý osmý deblový titul a pro Mirzaovou to byla jubilejní třicátá trofej ze čtyřhry. Po Wimbledonu, US Open a Kantonu vyhrály čtvrté finále v řadě. Dvojice navíc proměnila čtrnáctý společný turnaj v zisk osmého titulu.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Čuang Ťia-žung /  Sie Su-wej (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2015
Tenis v Číně v roce 2015